Borupkredsen, officielt Randers Amtskreds, 3. Opstillingskreds, var en opstillingskreds i Randers Amtskreds, der eksisterede fra 1920 til 1970.

Geografi 

Følgende sognekommuner var en del af opstillingskredsen:
 Årslev-Hørning Kommune
 Asferg-Fårup Kommune
 Borup Kommune
 Galten-Vissing Kommune
 Gimming-Lem Kommune
 Hald-Kærby Kommune
 Harridslev-Albæk Kommune
 Haslund-Ølst Kommune
 Kousted-Råsted Kommune
 Laurbjerg-Lerbjerg Kommune
 Spentrup-Gassum Kommune
 Støvring-Mellerup Kommune
 Tvede-Linde Kommune
 Værum-Ørum Kommune
 Virring-Essenbæk Kommune

Folketingsvalg siden 1953-grundloven

Folketingsvalget 1968 
Valgdeltagelsen var 90,6 %.

Folketingsvalget 1966 
Valgdeltagelsen var 89,5 %.

Folketingsvalget 1964 
Valgdeltagelsen var 86,2 %.

Folketingsvalget 1960 
15. november 1960. Valgdeltagelsen var 84,4 %.

Folketingsvalget 1957 
Valgdeltagelsen var 82,6 %.

Folketingsvalget 1953 
Valgdeltagelsen var 79.1 %.

Referencer 

Folketingsvalgkredse 1920 til 1970